Hocus pocus (spreuk), een toverspreuk
 Hocus Pocus (nummer), een nummer van de Nederlandse muziekgroep Focus
 Hocus Pocus (film), een Amerikaanse fantasyfilm uit 1993
 Hocus Pocus (Toverland), een heks in attractiepark Toverland in de Nederlandse plaats Sevenum
 een act van het Nederlandse danceduo Doop in de jaren negentig
 Hocus Pocus (band), een Franse rapgroep